Marlene Dietrich (1901-1992)
 Dietrich van Minden (+880), bisschop van Minden
 Dietrich (Idaho), plaats in de VS